Ла Миса има више значења:

 Ла Миса (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Миса (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику